Pasirmuncang (Cikaum), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasirmuncang (Panyingkiran), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasirmuncang (Purwokerto Barat), een bestuurslaag in Indonesië